Princezna Eduarda Sasko-Výmarská (rozená Lady Augusta Kateřina Gordon-Lennoxová; 14. ledna 1827, Chichester – 3. dubna 1904, Londýn) byla britská aristokratka, uzavřením sňatku s princem Eduardem Sasko-Výmarským se z ní stala příbuzná britské královské rodiny a členka královského dvora.

Lady Augusta Kateřina Gordon-Lennoxová se narodila 14. ledna 1827 v Goodwood House Charlesi Gordon-Lennoxovi, 5. vévodovi z Richmondu (1791–1860) a jeho manželce lady Caroline Pagetové (1796–1874), dceři Henryho Pageta, 1. markýze z Anglesey. V mužské linii její původ sahá až ke Charlesovi Lennoxovi, 1. vévodovi z Richmondu, nemanželskému synu krále Karla II. Anglického a jeho milenky Louise de Kérouaille.

Dne 27. listopadu 1851 se lady Augusta Kateřina v Londýně morganaticky provdala za prince Eduarda Sasko-Výmarského (1823–1902), jenž byl synem prince Bernharda Sasko-Výmarsko-Eisenašského a jeho manželky princezny Idy Sasko-Meiningenské, sestry Adelhaidy, královny chotě krále Viléma IV. Britského. Lady Augustě Kateřině Gordonové-Lennoxové byl den před svatbou strýcem jejího budoucího manžela Karla Fridricha, velkovévody sasko-výmarsko-eisenašského, udělen titul Gräfin von Dornburg (hraběnka z Dornburgu). Manželství bylo bezdětné.

V roce 1885 jí královna Viktorie udělila povolení sdílet titul svého manžela. Od té doby byla známá jako Její Výsost princezna Eduarda Sasko-Výmarská, i když pouze ve Velké Británii. V Německu zůstala pouze hraběnkou z Dornburgu. Její manžel zemřel 16. listopadu 1902, sama zemřela 3. dubna 1904 ve věku 77 let v Londýně.

Tituly 
 14. ledna 1827 – 26. listopadu 1851: Lady Augusta Kateřina Gordonová-Lennoxová
 26. listopadu 1851 – 1885: Augusta Kateřina, hraběnka z Dornburgu
 1885 – 3. dubna 1904: Její Jasnost princezna Eduarda Sasko-Výmarská

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lennoxové
Wettinové (ernestinská větev)
Britské šlechtičny v 19. století
Morganatická manželství německých panovníků
Narození v roce 1827
Narození 14. ledna
Narození v Chichesteru
Úmrtí v roce 1904
Úmrtí 3. dubna
Úmrtí v Londýně
Ženy